Elboron is de zoon van Faramir in het boek In de ban van de Ring van J.R.R. Tolkien.

Het huis van de stadhouders was ooit gesticht door Húrin van Emyn Arnen en Elborons ouders waren er na de Oorlog om de Ring weer in het dit deel van Ithilien gaan wonen. Aangenomen mag worden dat Elboron daar werd geboren en daar opgroeide en in Minas Anor, waar zijn vader als stadhouder van de koning regelmatig zal zijn gekomen.

Na de dood van zijn vader volgde Elboron hem op als stadhouder van koning Aragorn Elessar van het Herenigde koninkrijk van Gondor en Arnor en later van diens zoon Eldarion. Onder Eldarions bewind overleed Elboron en hij werd opgevolgd door zijn zoon Barahir, genoemd naar de held uit de Eerste Era en de regerende stadhouder.

Stamboom van de Stadhouders 

Dúnadan